Селль:

 Селль, Кальман (1842—1915) — венгерский политический деятель, 10-й премьер-министр Королевства Венгрия.
 Селль Кальман тер — станция Будапештского метрополитена на линии 2 (красной).